Kaldenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kaldenbach (1613–1698), deutscher Dichterhumanist 
 Fritz Kaldenbach (1887–1918), deutscher Architekt und Grafiker

Siehe auch:
 Kaltenbach